Prawo w Norwegii
 Prawo norweskie (Izrael)